Nikolaj Nikolajevič je jméno dvou ruských velkoknížat:

 Nikolaj Nikolajevič Ruský, též Nikolaj Nikolajevič starší (1831–1891) – ruský velkokníže, syn ruského cara Mikuláše I.
 Nikolaj Nikolajevič Romanov, též Nikolaj Nikolajevič mladší (1856–1929) – jeho syn, taktéž velkokníže, vnuk cara Mikuláše I.

Jméno a otčestvo Nikolaj Nikolajevič mají např.
 Nikolaj Nikolajevič Beketov (1827–1911) – ruský fyzikální chemik
 Nikolaj Nikolajevič Blochin (1912–1993) – sovětský lékař
 Nikolaj Bogoljubov (1909–1992) – ruský sovětský matematik a fyzik
 Nikolaj Nikolajevič Ge (1831–1894) – ruský realistický malíř 
 Nikolaj Nikolajevič Ipaťjev (1869–1938) – ruský důstojník, inženýr a veřejný činitel
 Nikolaj Nikolajevič Judenič (1862–1933) – ruský generál
 Nikolaj Kedrov starší (1871–1940) – ruský operní pěvec, skladatel duchovní hudby a otec Nikolaje Kedrova mladšího
 Nikolaj Kedrov mladší (1905/1906–1981) – ruský skladatel pravoslavné duchovní hudby
 Nikolaj Komličenko (* 1995) – ruský fotbalista
 Nikolaj Nikolajevič Luzin (1883–1950) – sovětský matematik pracující zejména v oboru teorie množin a v matematické analýze
 Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj (1846–1888) – ruský etnograf, antropolog a cestovatel
 Nikolaj Nosov (1908–1976) – ruský spisovatel, autor dětských knih o Neználkovi
 Nikolaj Nikolajevič Polikarpov (1892–1944) – sovětský letecký konstruktér
 Nikolaj Nikolajevič Rachmanov  (fotograf) (1932–2021) – klasik sovětské fotografie a fotoreportér
 Nikolaj Rukavišnikov (1932–2002) – sovětský kosmonaut ruské národnosti
 Nikolaj Nikolajevič Ryžkov (1868–1920) – pravoslavný kněz, představený chrámů v Praze a Karlových Varech
 Nikolaj Nikolajevič Semjonov (1896–1986) – sovětský fyzik a chemik
 Nikolaj Nikolajevič Skatov (1931–2021) – ruský literární vědec
 Nikolaj Nikolajevič Suchanov (1882–1940) – sovětský ekonom, historik, novinář 
 Nikolaj Nikolajevič Voronov (1899–1968) – sovětský vojenský důstojník, hlavní maršál dělostřelectva
 Nikolaj Nikolajevič Zlatovratskij (1845–1911) – ruský spisovatel
 Nikolaj Nikolajevič Žukov (1908–1973) – sovětský malíř, grafik a ilustrátor